Stefanidis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Stefanidis (* 1975), Autor und Journalist griechischer Abstammung
 Babis Stefanidis (* 1981), schwedischer Fußballspieler griechischer Abstammung 
 Theodoros Stefanidis (1896–1983), griechischer Naturwissenschaftler und Autor
 Christoforos Stefanidis (* 1980), griechischer Basketballspieler